Vizsla bezeichnet zwei Hunderassen:
 Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund
 Drahthaariger Ungarischer Vorstehhund